Prototype (prototipo) può riferirsi a:

Film 
Prototype – film del 1983 di David Greene
Prototype – film del 1992 di Philip J. Roth
Prototype – film del 2009 di Michael Reilly

Informatica 
 prototype – proprietà JavaScript
 Prototype pattern – design pattern creazionale utilizzato in informatica nella programmazione orientata agli oggetti
 Prototype JavaScript Framework – framework JavaScript

Musica 
 Prototype – gruppo musicale progressive metal statunitense
 Prototype – album dei Bodies Without Organs del 2005

Televisione 
 Progetto Ares (Prototype) – episodio della sesta stagione di Smallville
 Il prototipo (Prototype) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1
 Prototipo (Prototype) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager

Videogiochi 
 Prototype – videogioco d'azione
 Prototype – azienda di videogiochi